Тия-Меренисет (Тия, возлюбленная Исидой) — древнеегипетская Великая царица фараона Сетнахта, мать Рамсеса III (XX династия).

Тия-Меренисет — единственная известная жена Сетнахта. Она запечатлена рядом с супругом на стеле в Абидосе. Жрец Мересиотеф изображён восхваляющим царственную чету, Рамсес III показан совершающим подношения. Также царица изображена на блоках из Абидоса, использовавшихся повторно при другом строительстве.

Примечания 

Супруги правителей XII века до н. э.
Великие царские жены‎
Персоналии XX династии Египта